Volpaja ima više značenja:
 Volpaja (Piza)
 Volpaja (Sijena)